NQR steht für

 Kernquadrupolresonanz-Spektroskopie (aus dem englischen: Nuclear quadrupole resonance)
 Nationaler Qualifikationsrahmen

Abkürzung